Кубок УЕФА 2005/06 — 35-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся 10 мая 2006 года в Эйндховене. Обладателем трофея стала «Севилья», со счётом 4:0 разгромившая «Мидлсбро».

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 2005/2006 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1999/2000 до сезона 2003/2004 включительно.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2005/2006 приняли участие 144 команды из 51 ассоциации УЕФА (за исключением Казахстана). Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2003/2004:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Греция и Нидерланды): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 51 по 52 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-2004/2005
 3 победителя Кубка Интертото 2005
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006
 8 клубов, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006

Изменения в квалификации в Кубок УЕФА по итогам еврокубков-2004/2005 
 Ливерпуль, попавший в квоту Англии на Кубок УЕФА через национальный чемпионат, но выигравший при этом Лигу чемпионов, решением УЕФА получил дополнительное место в Лиге чемпионов 2005/2006, по этой причине квота Англии была сокращена с трёх команд до двух
 ЦСКА Москва как действующий обладатель Кубка УЕФА попал в первый раунд вместо второго квалификационного раунда по квоте России
 В связи с этими обстоятельствами обладатель кубка ассоциации 12 (Бельгия) был переведён из второго квалификационного раунда в первый раунд турнира

Первый квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Андорра и Сан-Марино
 21 обладатель кубка из ассоциаций 29-49 мест
 24 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 25-49 мест (кроме Лихтенштейна)
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play

Второй квалификационный раунд
 25 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 15 обладателей кубка из ассоциаций 13-28 мест (кроме России)
 9 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 16-24 мест
 13 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 9-21 мест

Первый раунд
 31 клуб, победивший во втором квалификационном раунде
 12 обладателей кубка из ассоциаций 1-12 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Греция и Нидерланды)
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 7 клубов, занявших пятые места в ассоциациях 1-8 мест (кроме Англии, от Франции — обладатель Кубка Лиги)
 3 клуба, занявших шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Англия и Италия, от Англии — обладатель Кубка Лиги)
 Действующий обладатель Кубка УЕФА
 3 победителя Кубка Интертото 2005
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006

Групповой этап
 40 клубов, победивших в первом раунде

Плей-офф
 24 клуба, занявших первые, вторые и третьи места в групповом этапе
 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2005/2006

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 КУ: действующий обладатель Кубка УЕФА
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Даты матчей и жеребьёвок

Первый отборочный раунд 

Первые матчи прошли 14 июля, ответные 28 июля 2005 года.

|}

Второй отборочный раунд 
Первые матчи прошли 11 августа, ответные 25 августа.

|}

Первый раунд 

Первые матчи прошли 15 сентября, ответные 29 сентября.

|}

Групповой этап 

Матчи группового этапа проходили с 20 октября по 15 декабря. Команды, занявшие в своих группах с 1-го по 3-е места, проходят в следующий раунд.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа Н

Плей-офф

1/16 финала 
Первые матчи 1/16 финала были сыграны 15 февраля, ответные — 23 февраля 2006 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи 1/8 финала были сыграны 9 марта, ответные — 16 марта 2006 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи 1/4 финала были сыграны 30 марта, ответные — 6 апреля 2006 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи 1/2 финала были сыграны 20 апреля, ответные — 27 апреля 2006 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2005/06 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2005/06 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2005/06 на сайте RSSSF
 Жребий все ближе — корзины жереьбевки группового этапа

Сезон 2005/06
Кубок УЕФА 2005/2006